Risusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Risusaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (29 ha)
2. Risusaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (1 ha)
3. Risusaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (39 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar